Osoby o tym nazwisku:
 Edgars Vērdiņš – łotewski piłkarz
 Kārlis Vērdiņš – łotewski poeta, krytyk i tłumacz